Ammerud (Oslo), een buurt in Oslo
Ammerud (metrostation), een station van de metro van Oslo